Frederik Dánský, : Arveprins Frederik, : Friedrich, Prinz von Dänemark und Norwegen (11. října 1753, Kodaň – 7. prosince 1805, tamtéž) byl dánský princ z Oldenburské dynastie a dědic dánského a norského trůnu.

Životopis 

Frederik Dánský byl jediným přeživším synem dánského krále Frederika V. z jeho druhého manželství s Julianou Marií Brunšvicko-Wolfenbüttelskou, údajně byl fyzicky handicapován.

Frederik Dánský byl hlavní postavou opozice proti lékaři svého staršího nevlastního bratra, duševně nemocného krále Kristiána VII., Johannu Friedrichovi Struensee, který v podstatě vládl královým jménem; tato opozice dosáhla v roce 1772 Struenseeova odstranění. Frederik se potom stal královým regentem a – spolu se svou matkou Marií Julianou a svým bývalým učitelem Ove Høegh-Guldbergem – faktickým držitelem moci ve státě. V roce 1784 princ Frederik, syn Kristiána VII., po dosažení věku 16 let převzal moc a politický život Frederika Dánského skončil; stáhl se do ústraní a žil jako soukromá osoba v Christiansborgu. Poté, co tento palác v roce 1794 vyhořel, přesídlil s celou rodinou do paláce Amalienborgu, kde krátce nato v tomtéž roce zemřela jeho manželka Žofie Frederika a kde 7. prosince 1805 zemřel i on sám.

Manželství a potomci 

21. října 1774 uzavřel Frederik v Kodani sňatek s Žofií Frederikou Meklenbursko-Schwerinskou (24. 8. 1758 Schwerin – 29. 11. 1794 Kodaň), dcerou Ludvíka Meklenbursko-Schwerinského a Šarloty Žofie Sasko-Kobursko-Saalfeldské, s níž měl následujících sedm dětí:

 1. dcera (*/† 19. 9. 1781)
 2. dcera (*/† 17. 2. 1783)
 3. Juliana Marie (2. 5. 1784 – 28. 10. 1784)
 4. Kristián (18. 9. 1786 Kodaň – 20. 1. 1848 tamtéž), krátce norský král v roce 1814, od roku 1839 až do své smrti král dánský
 ⚭ I. 1806 Šarlota Frederika Meklenbursko-Zvěřínská (4. 12. 1784 Ludwigslust – 13. 7. 1840 Řím), roku 1810 bylo manželství rozvedeno
 ⚭ II. 1815 Karolina Amálie Augustenburská (28. 6. 1796 Kodaň – 9. 3. 1881 tamtéž)
 5. Juliana Žofie (18. 2. 1788 Kodaň – 9. 5. 1850 tamtéž)
 ⚭ 1812 lankrabě Vilém Hesensko-Philippsthalsko-Barchfeldský (10. 8. 1786 – 30. 11. 1834 Kodaň)
 6. Luisa Šarlota (30. 10. 1789 Kodaň – 28. 3. 1864 tamtéž)
 ⚭ 1810 Vilém Hesensko-Kasselský (24. 12. 1787 Biebrich – 5. 9. 1867 Kodaň)
 7. Frederik Ferdinand (22. 11. 1792 Kodaň – 29. 6. 1863 tamtéž)
 ⚭ 1829 princezna Karolina Dánská (28. 10. 1793 Kodaň – 31. 3. 1881 tamtéž)

Nástupnictví na dánský trůn 
Protože korunní princ Frederik (pozdější král Frederik VI.) neměl žádného přeživšího syna, zůstal princ Frederik Dánský dědicem trůnu s tím, že eventuálně jeho syn Kristián bude následníkem Frederika VI. Tak se také skutečně stalo a Kristián v roce 1839, po smrti Frederika VI., nastoupil na dánský trůn jako král Kristián VIII.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 
 Frederik Dánský na stránkách genealogy.euweb

Frederik Dánský
Frederik Dánský
Frederik Dánský
Dánští regenti
Narození v Kodani
Úmrtí v Kodani
Narození 11. října
Narození v roce 1753
Úmrtí 7. prosince
Úmrtí v roce 1805
Muži